

Astronomia
 47038 Majoni – asteroide della fascia principale

Persone
 Cesare Majoni (1946) – giocatore di curling italiano
 Giovanni Cesare Majoni (1876-1969) – diplomatico e politico italiano
 Mario Majoni (1910-1985) – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano

Pagine correlate
Majone